Фабиа́н Корне́лио Бальбуэ́на Гонса́лес (; ) — парагвайский футболист, защитник московского «Динамо», выступающий за «Коринтианс». Игрок сборной Парагвая.

Клубная карьера 

Бальбуэна начал карьеру в клубе второго дивизиона Парагвая — «Серро Портеньо» (Пресиденте-Франко). В 2011 году он помог команде выйти в элиту. 5 февраля 2012 года в матче против «Соль де Америка» Фабиан дебютировал в парагвайской Примере. 5 октября в поединке против «Серро Портеньо» он забил свой первый гол в высшем дивизионе.

В 2013 году Бальбуэна перешёл в «Рубио Нью». 2 марта в матче против столичной «Олимпии» он дебютировал за новый клуб. 31 марта в поединке против «Хенераль Диас» Фабиан забил свой первый гол за «Рубио Нью».

Летом того же года он перешёл в столичный «Насьональ». 3 августа в матче против «Соль де Америка» Бальбуэна дебютировал за новый клуб. 3 мая 2014 года в поединке против «Спортиво Лукеньо» Фабиан забил свой первый гол за «Насьональ». В том же году он помог клубу выйти в финал Кубка Либертадорес.

Летом Бальбуэна перешёл в «Либертад». 24 августа в матче против своего бывшего клуба «Рубио Нью» он дебютировал за новый клуб. 26 октября в поединке против «Депортиво Капиата» Фабиан забил свой первый гол за «Либертад». В том же году он помог команде выиграть чемпионат Парагвая.

15 февраля 2016 года перешёл в бразильский «Коринтианс». Дебютировал в новой команде в матче Лиги Паулисты против «Сан-Бенту» 24 февраля. Игра закончилась со счётом 1:1. 19 марта в матче поединке против «Линенсе» Бальбуэна забил свой первый гол за «Коринитианс». 15 мая в матче против «Гремио» он дебютировал в бразильской Серии A.

14 июля 2018 года Бальбуэна стал игроком английского «Вест Хэм Юнайтед». 12 августа в матче против «Ливерпуля» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 27 октября в поединке против «Лестер Сити» Фабиан забил свой первый гол за «Вест Хэм Юнайтед».

9 июля 2021 года московское «Динамо» объявило о подписании защитника. 23 июля в матче против «Ростова» он дебютировал в РПЛ.

Карьера в сборной 
3 апреля 2015 года в товарищеском матче против сборной Мексики он дебютировал за сборную Парагвая.

В 2015 году Фабиан был включён в заявку сборной на Кубок Америки в Чили. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В 2016 году Бальбуэна принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матче против команды США.

Достижения 
 «Насьональ»
 Финалист Кубка Либертадорес: 2014

 «Либертад»
 Чемпионат Парагвая по футболу: Клаусура 2014

 «Коринтианс»
 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия A): 2017

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Серро Портеньо» Пресиденте-Франко
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Динамо» Москва